Milan Holeček ha battuto in finale Bob Carmichael 6–4, 10–8, 3–6, 6–3.

Tabellone

Finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Paris Open 1968